CUF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cuneo-Levaldigi (Italia)
 CUF – Collection des Universités de France, pubblicata da Les Belles Lettres